Ledeburia pimpinelloides är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Ledeburia pimpinelloides ingår i släktet Ledeburia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pimpinelloides